Musbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Musbach (Freudenstadt), Stadtteil von Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; mit den Dörfern Obermusbach und Untermusbach
 Musbach (Petting), Weiler der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Musbach (Saulgau), Dorf, heute Ortsteil von Ebersbach-Musbach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Musbach (Hornbach), rechter Zufluss des dort Horn genannten Hornbachs vor Hanviller, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Musbach (Kall) oder Meersief, rechter Zufluss der Kall gegenüber der Mestrenger Mühle bei Vossenack, Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Musbach (Rammisbächle), rechter Oberlauf des Rammisbächles (zum Klemmbach) bis unterhalb von Sehringen, Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Musbach (Rotach), linker Zufluss der Rotach bei Winterbach, Gemeinde Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Musbacher Graben
 Mußbach